Schore ist der Nachname von:
Allan N. Schore (* 1943), US-amerikanischer Psychologe
Neil E. Schore (* 1948), US-amerikanischer Chemiker
 und bezeichnet in der Drogenszene das Opioid Heroin (deutsch ausgesprochen, mit der Betonung auf der ersten Silbe)

Siehe auch:
Shore
Schor